El uno (1) es el primero o segundo, tema en discusión, número natural y es el número entero que sigue al cero (0) y precede al dos (2). El uno (1) no es número primo ni número compuesto.

Matemáticas

 El 1 puede representarse como el cociente de cualquier número distinto de cero entre sí mismo; o como el producto de cualquier número distinto de cero por su inverso:

 El 1 es el elemento neutro del producto en un conjunto donde puede definirse un grupo multiplicativo ; es decir, cualquier número a multiplicado por 1 vuelve a dar a.
 En informática, el 1 se asocia con la posición de "encendido" en lógica positiva y con la posición de "apagado" en lógica negativa, y es uno de los dos dígitos del sistema binario (el otro es el cero).
El sistema de numeración unario es un sistema de numeración biyectivo de base 1.
Primer número figurado de muchos tipos como número triangular, pentagonal etc.
Primer y segundo número de la sucesión de Fibonacci.
Un conjunto unitario es un conjunto con un elemento.

 En el sistema de los números reales, 1 se puede representar de dos maneras como un decimal recurrente: como 1.000 ... y como 0,999 ... (Q.v.).

 Los antiguos egipcios representaban todas las fracciones (con la excepción de 2/3 y 3/4) en términos de sumas de fracciones con numerador 1 y denominadores distintos. Por ejemplo, . Tales representaciones son popularmente conocidos como fracciones egipcias o fracciones unitarias.

 La función generadora que tiene todas las 1 coeficientes viene dada por:

Esta serie de potencias converge y tiene un valor finito si y sólo si, | x | <1.

Química 

Número atómico del hidrógeno.

Astronomía 
Objeto de Messier M1, es un resto de supernova de tipo plerión en la constelación de Tauro.

Características 

 Existen varios prefijos que significan uno, y participan en la construcción de una gran cantidad de palabras de uso cotidiano: mono y uni, como en monóculo y único. 
 En muchas culturas el 1 se representa mediante un punto o un trazo (horizontal, vertical o más o menos sinuoso). Por ejemplo, en la numeración arábiga (1), en la romana (), en la antigua numeración griega (I), en la numeración china (一), en la árabe (١), en la hangzhou (〡), en la bengalí (১), en la tibetana (༡), en la  y en la cultura de los campos de urnas (/).

El glifo utilizado hoy en día en el mundo occidental para representar el número 1, una línea vertical, a menudo con un serif en la parte superior y, a veces una pequeña línea horizontal en la parte inferior, remonta sus raíces a los indios, que escribió una como una línea horizontal, al igual que el carácter chino 一. La Gupta lo escribió como una línea curva, y el Nagari a veces se añade un pequeño círculo a la izquierda (gira un cuarto de vuelta hacia la derecha, este 9-parecido se convirtió en el número 1 en nuestros días el Gujarati y Punjabi guiones). El nepalí también giraba a la derecha, pero mantuvo el pequeño círculo. Esto a la larga se convirtió en el serif superior en el numeral moderno, pero el ocasional línea corta horizontal en la parte inferior probablemente se origina en la similitud con el número romano \ mathrm {I}. En algunos países europeos (por ejemplo, Alemania), el serif poco en la parte superior a veces se extiende en una carrera ascendente de largo, a veces hasta la línea vertical, lo que puede llevar a confusión con el glifo de siete en otros países. Cuando el 1 se escribe con una carrera ascendente largo, el número 7 tiene un movimiento horizontal a través de la línea vertical.

Si bien la forma del carácter 1 tiene un trazo ascendente en la mayoría de los tipos de letra modernos, en tipos de letra con cifras elzevirianas, el carácter generalmente es de altura-x, como, por ejemplo, en .

El número 1 a diferencia del número 7, se traza con un ángulo de aproximadamente 30° entre ambas líneas. Mientras que en el 7 dicho ángulo es de 60°. Esta característica los diferencia en varias tipografías.

Muchas máquinas de escribir antiguas no tienen un símbolo distinto para 1 y usaban la l minúscula en su lugar. Es posible encontrar casos cuando la J mayúscula se utiliza, mientras que puede ser con fines decorativos.

Véase también 
 Año 1 
 0,9 periódico
 UNO (juego)

Referencias

Enlaces externos 

Uno